Maud de Lancastre peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Maud de Lancastre (1310-1377), épouse de William Donn de Burgh, puis de Ralph d'Ufford ;
 Maud de Lancastre (1340-1362),  comtesse de Leicester et  comtesse de Lincoln, épouse de Guillaume III de Hainaut.